Carl Wüsthoff (1902-1992) – scrittore tedesco
 Erna Wüsthoff (1926-1997) – giocatore di tedesco di Badminton
 Freda Wuesthoff (1896-1956) – fisico tedesco
 Gerrit van Wuysthoff (XVII secolo) – (anche scritto Geraerd Wuesthoff) commerciante olandese della Compagnia olandese delle Indie orientali
 Günther Herzfeld-Wüsthoff (1893-1969) – antiquario tedesco
 Klaus Wüsthoff (* 1922) – compositore tedesco
 Kurt Wüsthoff (1898-1926) – aviatore tedesco